Molnár Kata
 Molnár Kata (1899–1967) Baumgarten-díjas író
Molnár Katalin
 Molnár Katalin (1936) festő, restaurátor
 Molnár Katalin (1951) költő
 Molnár Katalin (1951) ökológus
 Molnár Katalin műfordító
hasonló nevűek
 Devánszkiné Molnár Katalin (1954-2017) jogász, politikus, országgyűlési képviselő